Internazionali d’Italia 2006 – tenisowy turniej ATP rangi ATP Masters Series z cyklu Internazionali d’Italia rozgrywany w dniach 8–14 maja 2006 roku w Rzymie na kortach ziemnych o puli nagród 2 200 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2006 w tenisie ziemnym
2006
2006 we Włoszech